Белокопы́тово () — село, Белокопытовский сельский совет, Глуховский район, Сумская область, Украина. Население по переписи 2001 года составляло 311 человек. Является административным центром Белокопытовского сельского совета, в который, кроме того, входят село Заруцкое и посёлок Будивельное.

Географическое положение 
Село Белокопытово находится на правом берегу реки Клевень, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Студенок, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Заруцкое, на противоположном берегу — село Катериновка.

Около села много ирригационных каналов.

Рядом проходит автомобильная дорога  (). Село находится на границе с Россией.

История 
Село известно с первой половины XVII века. С 1802 года село Белокопытово в составе Есманской волости Глуховского уезда Черниговской губернии.

Экономика 
 Агрофирма «Монолит», ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Дом культуры.

Религия 
Покровская церковь (первая половина XVIII века). Священнослужители Покровской церкви:
 1782 — священник Петр Кловенский
 1843 — священник Василий Базилевич
 1886 — священник Иван Иванович
 1902 — священник Федор Крещановский
 1916 — священник Александр Козловский, псаломщик диакон Андрей Дуло

Примечания